Хрисманшах Рахади (), или Хърише (Chrisye), роден като Христиан Рахади (), е индонезийски поп и прогресивен рок певец и басист от китайско-индонезийски произход.

Той е басист и вокалист на група „Гурух Гипш“. Има 19 соло албуми.

Дискография 
 1977 – Badai Pasti Berlalu (The Storm Will Surely Pass)
 1977 – Jurang Pemisah (Dividing Canyon)
 1978 – Sabda Alam (Nature's Order)
 1979 – Percik Pesona (Stain of Enchantment)
 1980 – Puspa Indah (Beautiful Flower)
 1981 – Pantulan Cita (Reflection of Dreams)
 1983 – Resesi (Recession)
 1984 – Metropolitan
 1984 – Nona (Miss)
 1984 – Sendiri (Alone)
 1985 – Aku Cinta Dia (I Love Her)
 1985 – Hip Hip Hura (Hip Hip Hurray)
 1986 – Nona Lisa (Miss Lisa)
 1988 – Jumpa Pertama (First Meeting)
 1989 – Pergilah Kasih (Go Away Dear)
 1993 – Sendiri Lagi (Alone Again)
 1996 – AkustiChrisye
 1997 – Kala Cinta Menggoda
 1999 – Badai Pasti Berlalu (The Storm Will Surely Pass; re-recorded in collaboration with Erwin Gutawa)
 2002 – Dekade (Decade)
 2004 – Senyawa (One Soul)

Индонезийски рок певци
Индонезийски музиканти
Рок музиканти
Поп певци
Басисти
Родени в Джакарта